Der Begriff Yellowstone bezeichnet

 Yellowstone (Alberta), einen Ort in der Provinz Alberta, Kanada
 Yellowstone (Wisconsin), einen Ort in Wisconsin, USA
 Yellowstone County, ein County im US-Bundesstaat Montana
 Yellowstone River, einen Zufluss des Missouri
 Yellowstone-Nationalpark, einen Nationalpark in den USA
 Yellowstone Lake, einen Bergsee in diesem Nationalpark
 Yellowstone (Vulkan), ein Supervulkan in diesem Nationalpark
 Fort Yellowstone, die Verwaltungszentrale in diesem Nationalpark
 Boeing Yellowstone Projekt, ein Projekt von Boeing zur Modernisierung der Produktpalette von Boeing
 Yellowstone (Whiskey), eine Whiskeymarke
 Yellowstone (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie mit Kevin Costner
 ein Buch von Thomas Riepe
 Yellowstone Crags, Felsnadeln auf Saunders Island, Südliche Sandwichinseln, Antarktis